Севери́н — многозначное слово.

 Северин (имя) — мужское имя латинского происхождения.
 Северин (мученик) — вместе с мучениками Фронтасием, Северианом и Силаном проповедовал христианство в Галлии при императоре Клавдии (середина I века); был схвачен, пригвождён к столбу и усекнут мечом. Память 4 июня.
 Северин Норикский, Святой Северин (; 410—482) — католический святой, известен как христианский просветитель римской провинции Норик (в современной Австрии).
 Северин (папа римский) (; ?—640) — папа римский в 640 году.
 Северин (певица) — псевдоним французской певицы Жозиан Гризо, победителя конкурса песни Евровидение 1971 года.
 Северин — псевдоним французской писательницы Каролины Реми.
 Северин — псевдоним писательницы Надежды Ивановны Мердер.
 Северин — герой произведения австрийского писателя Леопольда фон Захера-Мазоха «Венера в мехах».

 Фамилия
 Северин, Анджей (род. 1946) — польский актёр и кинорежиссёр.
 Северин, Валерий Александрович (род. 1958) — советский и российский барабанщик, участник группы «Чайф».
 Северин, Виталий Андреевич (род. 1951) — юрист, профессор МГУ.
 Северин, Владимир Гайевич (род. 1956) — старший инженер-испытатель, космонавт-испытатель НПП «Звезда», Герой Российской Федерации (1996), сын Г. И. Северина.
 Северин, Гай Ильич (1926—2008) — советский и российский учёный, Герой Социалистического труда (1982), академик РАН (2000), чемпион СССР по горным лыжам.
 Северин, Ганс Михайлович — советский табаковод в Абхазской АССР, Герой Социалистического труда (1949).
 Северин, Джон (1921—2012) — американский художник комиксов.
 Северин, Дмитрий Петрович (Сиверин; 1791 или 1792—1865) — российский дипломат, литератор.
 Северин, Евгений Сергеевич (1934—2019) — советский и российский биохимик, член-корреспондент РАН (1991), сын С. Е. Северина-старшего, отец С. Е. Северина-младшего.
 Северин, Иван Митрофанович (1881—1964) — украинский живописец, педагог.
 Северин, Карл Теодор (1763—1836) — немецкий архитектор.
 Северин, Мария (род. 1975) — польская актриса.
 
 Петрус Северин (),  (1542—1602) — датский медик и химик.
 Северин, Стив (), Steve Spunker, Steve Havoc (род. 1955) — английский рок-музыкант, бас-гитарист, композитор, участник Bromley Contingent и Siouxsie & the Banshees.
 
 Северин, Тим (1940—2020) — британский путешественник, учёный и писатель.
  (род. 1941) — немецкий археолог.
 Северин, Юрий Дмитриевич (1924—2010) — советский и российский юрист, государственный деятель, заслуженный юрист РСФСР (1984).

 Северина, Ирина Антоновна (род. 1996) — российская лыжница.

См. также 
 Дробета-Турну-Северин